Olszowa ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Olszowa/Olschowa, Dorf der zweisprachigen Gemeinde Ujest in der Woiwodschaft Opole
 Olszowa (Jastrzębia), Dorf der Gmina Jastrzębia im Powiat Radomski der Woiwodschaft Masowien
 Olszowa (Kępno), Dorf der Gmina Kępno in der Woiwodschaft Großpolen
 Olszowa (Ujazd), Dorf der Gmina Ujazd in der Woiwodschaft Łódź
 Olszowa (Wyśmierzyce), Dorf der Gmina Wyśmierzyce im Powiat Białobrzeski der Woiwodschaft Masowien
 Olszowa (Zakliczyn), Dorf der Gmina Zakliczyn in der Woiwodschaft Kleinpolen